Osoby o tym nazwisku:
 Julius Kariuki – kenijski lekkoatleta
 Kariz Kariuki – australijski bokser, olimpijczyk